Gonneville ist die Bezeichnung mehrerer Orte und Gemeinden in Frankreich:

 Gonneville (Manche), Ortsteil der Gemeinde Gonneville-Le Theil im Département Manche

mit Namenszusatz:
 Gonneville-en-Auge, Gemeinde im Département Calvados
 Gonneville-la-Mallet, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Gonneville-sur-Honfleur, Gemeinde im Département Calvados
 Gonneville-sur-Mer, Gemeinde im Département Calvados
 Gonneville-sur-Scie, Gemeinde im Département Seine-Maritime

Person, die diesen Familiennamen trägt:
 Binot Paulmier de Gonneville, französischer Seefahrer zu Beginn des 16. Jahrhunderts
 Michel Gonneville (* 1950), ein kanadischer Komponist